Lädbladstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lädbladstjärn (Älvdalens socken, Dalarna, 679971-137023), sjö i Älvdalens kommun, 
Lädbladstjärn (Älvdalens socken, Dalarna, 682330-137168), sjö i Älvdalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn